Ligat ha’Al 2022/2023 (hebr. ליגת העל albo zwana Izraelską Ekstraklasą lub ze względów sponsorskich Ligat ONE ZERO) – 
jest 24. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Izraelu pod tą nazwą, 
Bierze w niej udział 14 drużyn, które w okresie od 20 sierpnia 2022 do maja 2023 rozegrają w dwóch rundach 36 kolejek meczów.
Tytuł mistrzowski broni Maccabi Hajfa.

Drużyny

Faza zasadnicza

Tabela

Wyniki

Faza finałowa

Grupa mistrzowska

Grupa spadkowa

Najlepsi strzelcy 

Stan na 2023-03-13. Źródło:

Stadiony

Przypisy

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2022 w piłce nożnej
2023 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Izraelu
2022 w Izraelu
2023 w Izraelu